Театр Колумба:
 Театр «Колон» (, по имени Колумба, , , ) — оперный театр в Буэнос-Айресе (Аргентина).
 Театр Колумба — театр в городе Богота (Колумбия)

См. также 
 Театр «Колумб» (12 стульев) — название театра в романе «Двенадцать стульев»